Ногалес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Оливенса. Занимает площадь 81 км². Население — 719 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

История 
Город основан в 1340 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса